Petar Marković (narodni heroj)
Petar Marković (slikar)